Isozoanthus är ett släkte av koralldjur. Isozoanthus ingår i familjen Parazoanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Isozoanthus